Синан:

 Синан (1489—1588) — турецкий архитектор и инженер османского периода.
 Ибн Синан (908—946) — математик, внук Сабита ибн Корры.
 Синан — уезд в провинции Чолла-Намдо (Южная Корея).
 Синан — кратер на Меркурии.